Ili est un nom qui peut désigner :
 Ili, une rivière endoréique de République populaire de Chine et du Kazakhstan.

ILI est un nom qui peut désigner :
 Influenza-like illness (en français, syndrome grippal), un syndrome comportant les principaux symptômes évoquant un diagnostic de grippe, ou d'autres infections respiratoires aigües ;
 , un institut qui fournit une formation et une assistance pour les problèmes juridiques, économiques et financiers des pays en développement.

Voir aussi 
 Préfecture autonome kazakhe d'Ili, en République populaire de Chine, dont la capitale est Yining
 Bataille d'Ili, où les Mandchous écrasent définitivement les Dzoungars en 1755
 Rébellion d'Ili, y opposant des Huis et des Turcs soutenus par les Soviétiques
  (), une fonction militaire de la dynastie Qing (elle fut par exemple donnée à Yishan)